Булискерия — абхазская фамилия.

 Известные носители
 Булискерия, Валериан Константинович (1909 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Булискерия, Георгий Роналдиевич (род. 1989) — российский футболист, полузащитник.
 Булискерия, Жити Несторовна (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.
 Булискерия, Имена Бадраевна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Булискерия, Калистрат Бадраевич (1915—1967) — Герой Социалистического Труда.
 Булискерия, Лаисо Герасимовна (1918 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Булискерия, Люба Сикоевна (1914—1987) — Герой Социалистического Труда.